Welsh Open 2020 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 10 – 16 lutego 2020 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £30 000
 Półfinalista: £20 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £7 500
 Ostatnia 32: £4 000
 Ostatnia 64: £3 000
 Najwyższy break: £5 000
 Łączna suma nagród: £405 000

Drabinka turniejowa

Runda Kwalifikacyjna 
Do 4 frame’ów

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 136, 100  Kyren Wilson
 142, 131, 125, 118, 100  Ronnie O’Sullivan
 142, 100  Zhao Xintong
 141  Lü Haotian
 140  Igor Figueiredo
 140  Si Jiahui
 139, 114, 111  Matthew Stevens
 138, 117  Mark Selby
 136, 128  Stephen Maguire
 135, 133, 121, 116  Neil Robertson
 135  Luo Honghao
 135  Mitchell Mann
 134, 116, 109, 108, 102, 101, 100  Shaun Murphy
 133  Robert Milkins
 132, 126, 121, 121, 101, 100, 100  Judd Trump
 132  Ryan Day
 130  Liam Highfield
 129  David Grace
 128, 117  Luca Brecel
 127, 122  Barry Hawkins

 127  Ricky Walden
 126, 106  Chen Feilong
 125, 108, 100  Yan Bingtao
 123  Dominic Dale
 120, 114  Anthony McGill
 117  Robbie Williams
 116, 110  Ding Junhui
 116, 107, 104, 100  John Higgins
 116  Liang Wenbo
 114, 101  Mark Allen
 110, 100  Stuart Bingham
 109  Jimmy Robertson
 108  Jack Lisowski
 108  Tian Pengfei
 105  Stuart Carrington
 104  Andy Lee
 101  Xiao Guodong
 100  Elliot Slessor
 100  Gerard Greene

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Welsh Open
Sport w Cardiff
2020 w snookerze
2020 w Walii